Perec nebo Peretz (: פרץ) může být:

rodné jméno
 Perec Beda Mayer (1906–2002) – izraelský malíř českého původu
 Perec Bernstein (1890–1971) – sionistický aktivista, izraelský politik, signatář izraelské deklarace nezávislosti
 Perec Goldstein (1923–1945) – židovský výsadkář a účastník protinacistického odboje
 Perec Naftali (1888–1961) – bývalý izraelský ministr zemědělství

příjmení osob
 Amir Perec (1952) – izraelský politik a bývalý izraelský ministr obrany
 Georges Perec (1936–1982) – francouzský spisovatel
 Izák Leib Perec (1852–1915) – polský spisovatel židovského původu
 Ja'ir Perec (1954) – izraelský politik
 Jicchak Perec (1936) (1936–2002) – bývalý izraelský politik
 Jicchak Perec (1938) – bývalý izraelský politik a ministr
 Marie-José Perecová (1968) – francouzská sportovkyně, atletka
 Rafi Perec (1956) – vrchní rabín vojenského rabinátu Izraelských obranných sil

jiný význam
 Perec (Hron) – slovenský kanál napájený z řeky Hron
 Perec (planetka) – planetka 2817 v hlavním pásu planetek

Rozcestníky - příjmení